Озеро Пинк (, ) — название нескольких озёр в Австралии и Канаде. Дословный перевод — «Розовое озеро»; такое название озёрам давали первооткрыватели в связи с их необычным цветом воды, вызываемым, как позднее выяснялось, обилием водорослей вида дуналиелла солоноводная, или бактерий видов , ,  и др.
 Пинк — озеро в штате Виктория, Австралия.
  — озеро в Западной Австралии.
  — озеро в провинции Квебек, Канада.
 См. также 
 Розовый цвет